Saint-Prix kan syfta på:
 Saint-Prix, Allier
 Saint-Prix, Ardèche
 Saint-Prix, Saône-et-Loire
 Saint-Prix, Val-d'Oise